A 1.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 15 de maio ao 19 de maio de 1947 com um percurso de 771 km dividido em 7 de etapas, com início e fim em Genebra.

A primeira edição da Volta à Romandia criou-se para celebrar o 50.º aniversário da União Ciclista Suíça (em francês: Union cycliste suisse). O vencedor foi o belga Désiré Keteleer, cobrindo a prova a uma velocidade média algo superior aos 36 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da primeira edição da Volta à Romandia

Ligações externas 
 Tour de Romandía em Procyclingstats

1947
1947 na Suíça
1947 no ciclismo